El Torneig de Båstad 2021, oficialment conegut com a Nordea Open 2021, és una competició tennística jugada sobre terra batuda inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 73a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 18 de juliol de 2021 al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

El tennista noruec Casper Ruud va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021